«Утомлённые со́лнцем-2: Предстоя́ние» — художественный фильм режиссёра Никиты Михалкова, продолжение фильма «Утомлённые солнцем» (). «Утомлённые солнцем-2» — это дилогия, состоящая из двух самостоятельных полнометражных фильмов: «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» и «Утомлённые солнцем 2: Цитадель». Премьера первого фильма в России была приурочена ко Дню Победы и состоялась 22 апреля 2010 года, а второго — была запланирована на 4 ноября 2010 года, но впоследствии перенесена на 5 мая 2011 года.

22 мая 2010 года фильм был показан в рамках основной конкурсной программы 63-го Каннского кинофестиваля. С 5 по 14 декабря 2011 года на телеканале «Россия 1» была показана 13-серийная телеверсия дилогии.

«Утомлённые солнцем-2: Предстояние» на момент выхода был самым дорогим российским фильмом с бюджетом, по разным данным, от 40 млн до 55 млн долларов. Фильм собрал в прокате меньше 20 % от суммы бюджета. Критики в прессе разгромили фильм.

Сюжет 

Создатели фильма проигнорировали информацию из концовки первого фильма о смерти главных героев.

События фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Котова, первоначально осуждённого по «политической» 58-й статье УК РСФСР (контрреволюционные преступления), переквалифицируют в «уголовника» со 129-й статьёй (хищение), и он в последний момент избегает расстрела — участи «политических» заключённых лагеря в начале войны. После бомбёжки немцами лагеря он попадает в штрафбат. Повзрослевшая дочь Котова, Надя, после серии приключений идёт служить в медсанчасть. Митя Арсентьев, выживший после попытки самоубийства, женится на бывшей жене Котова, чем спасает её от смерти. Сталину и Берии становится известно об избежавшем смерти Котове, и они приказывают Арсентьеву найти его.

В ролях 

 Никита Михалков — Сергей Петрович Ко́тов, бывший комдив, штрафник
 Олег Меньшиков — Дмитрий Андреевич (Митя) Арсентьев, полковник НКВД
 Надежда Михалкова — Надя, дочь Ко́това
 Виктория Толстоганова — Маруся, бывшая жена Ко́това
 Сергей Бачурский — Рябов, офицер НКВД
 Владимир Берегов — Круглов
 Иван Гвера — Вилли, немецкий лётчик 
 Дмитрий Дюжев — Иван, белорус, сокамерник Котова
 Янина Калганова — медсестра
 Роман Коваль — раненый боец
 Артём Крестников — конвоир
 Сергей Ларин — курсант Кудря
 Сергей Маковецкий — капитан Лунин, сотрудник СМЕРШа
 Андрей Мерзликин — Николай, бывший майор-танкист, штрафник
 Ангелина Миримская — Люба Кавко, пионервожатая
 Артём Михалков — курсант Миша Сазонов
 Игорь Мулев — фельдфебель Юрген
 Андрей Панин — пионервожатый Кравец
 Александр Пашутин — начальник лагеря
 Валерий Золотухин — мичман Пиндюрин, командир баржи
 Сергей Гармаш — отец Александр (в титрах — безногий сержант на барже)
 Александр Адабашьян — Игорь, партийный функционер
 Мария Шукшина — Зинаида Васильевна, жена Игоря
 Алексей Петренко — пожилой лейтенант-бухгалтер
 Евгений Сахаров — Сахаров
 Настя Скрыпник — девочка Оля
 Артур Смольянинов — Юрок, штрафник
 Евгений Стычкин — старший лейтенант-сапёр, штрафник
 Наталья Суркова — Катя, деревенская девушка
 Александр Фисенко — Калинушкин
 Максим Суханов — Сталин
 Адам Булгучёв — Берия
 Алексей Булдаков — Будённый (в заключительных титрах фамилия персонажа дана с ошибкой — Буденый)
 Александр Мохов — Ворошилов
 Сергей Межов — солдат с ракетницей
 Сослан Фидаров — Алан
 Александр Арефьев — санитар военного госпиталя
 Дмитрий Аросьев — курсант Центнер
 Игорь Афанасьев — заключённый
 Сергей Бурунов — заключённый
 Константин Быков — заградотрядовец
 Вячеслав Ганенко — штрафник
 Валентин Гафт —  Пимен, заключённый-еврей
 Артём Григорьев — повар
 Евгений Ермаков — майор Болотов
 Ирина Калинина — пионервожатая
 Максим Клянов — гауптштурмфюрер СС (а также дублёр Дмитрия Дюжева)
 Дмитрий Мазуров — солдат НКВД
 Римма Маркова — санитарка
 Евгений Смирнов — сержант НКВД
 Евгения Файкова — санитарка
 Алексей Шемес — офицер-штрафник
 Александр Аноприков — «крот»
  — дублёр немца
 Александр Голубев — капитан Лысяков, командир Кремлёвских курсантов
 Максим Виноградов — кремлёвский курсант
 Родион Галюченко — кремлёвский курсант
 Евгений Миронов — старший лейтенант Изюмов, командир штрафбата
 Екатерина Радченко — медсестра
 Даниил Спиваковский — командир переправы
 Алексей Ошурков — солдат на переправе
 Юрий Сафаров — сержант Хадыров
 Вадим Самойлов — один из служащих элиты (в титрах не указан)
 Игорь Шмаков — курсант Гоша Павел Хрулёв — кремлёвский курсант Алексей Богдан Берзиньш — Отто Карел Добрый — немецкий летчик
 Ингеборга Дапкунайте — Маруся (во флешбеках)
 Владимир Рябов — Рябов, офицер НКВД (во флешбеке)

Создание

Подбор актёров 
Большинство героев из первой части исполняют те же актёры, за исключением нескольких. Роль Маруси (жена Котова) — вместо Ингеборги Дапкунайте играет Виктория Толстоганова. Дапкунайте предлагалась роль Маруси, но принципиальным требованием Михалкова был отказ Ингеборги от участия в реалити-шоу «Большой брат» (ТНТ, 2005 г.), поскольку, по мнению Михалкова, зритель не воспримет её как Марусю после участия в «пошлом» шоу. Однако Ингеборга приняла участие в «Большом брате», и на роль была взята Толстоганова. Также в продолжении не снялись Светлана Крючкова и Вячеслав Тихонов (отказался от роли) — их заменили Зоя Буряк и Владлен Давыдов соответственно. Роль Ольги Николаевны, матери Маруси, вместо умершей Инны Ульяновой исполнила белорусская актриса Эвелина Сакуро.

Процесс съёмок 
Фильм представляет собой крупномасштабную постановку с многотысячными массовками. Помощь в съёмке батальных сцен была оказана Министерством обороны России. Часть фильма снималась в Германии, были задействованы немецкие актёры, а также немецкая военная техника и костюмы. Сюжеты второй части («Цитадель») снимались в 2007—2008 годах возле посёлка Низково (город Горбатов, Павловский район Нижегородской области) и деревни Верхнее Кожухово. Активную помощь оказывала часть МЧС посёлка Сатис.

В массовке участвовало население посёлка Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга, возле которого снимались все батальные сцены. Рядом, на станции Шушары снимались сцены на железной дороге. Паровозы и вагоны военных лет предоставил Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации.

Съёмочную площадку иногда посещали высокопоставленные персоны. В мае 2008 года съёмки фильма посетил Председатель Правительства России Владимир Путин, который известен своим дружеским расположением к Михалкову. В августе 2008 года, во время своего отпуска, съёмочную площадку под Нижним Новгородом посетил Президент России Дмитрий Медведев.

Премьера 
Премьера фильма прошла 17 апреля 2010 года в Государственном Кремлёвском дворце, специально переоборудованном для этого в самый большой в России цифровой кинозал. 20 апреля фильм был показан в Вологде, и только 22 апреля вышел на широкий экран по всей стране.

Каннский кинофестиваль 
Фильм участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 2010 года. На фестивале демонстрировалась сокращённая, двухчасовая версия фильма. Окончание фильма зал встретил овацией, но никаких призов он не получил. Более того, картина заняла место в пятёрке худших фильмов кинофестиваля по версии портала о независимом кино «IndieWire».

Бюджет и кассовые сборы 
С бюджетом в $ 40 млн этот фильм стал самым дорогим и самым провальным в истории российского кино. Фильм не окупил и четверти своего бюджета. За месяц, прошедший с момента премьеры, фильм «Утомленные солнцем 2. Предстояние» собрал в российских кинотеатрах чуть более $ 7 миллионов. Это при том, что в прокате находились более тысячи копий «Предстояния» — больше чем какого-либо другого фильма на тот момент, и из-за них кинотеатры даже на время снизили прокат других фильмов. Из-за этого было принято решение о переносе премьеры второй части дилогии, «Утомлённые солнцем 2: Цитадель» на 2011 год.

Премьерный показ в разных странах 
 Россия — 17 апреля 2010 (только в Кремле, Москва); 20 апреля 2010 (только в Вологде); 22 апреля 2010 (остальные города)
 Казахстан — 22 апреля 2010
 Эстония — 23 апреля 2010
 Франция — 22 мая 2010 (Каннский кинофестиваль)
 Чехия — 9 июля 2010 (Кинофестиваль в Карловых Варах)
 Австралия — 25 июля 2010 (Международный кинофестиваль в Мельбурне)
 Япония — 16 апреля 2011

Отзывы и оценки

Мнения критиков 
В целом, критики встретили фильм отрицательно. Его критиковали за плохую актёрскую игру, за неубедительные сценарий и режиссуру, за «воскрешение» персонажей, за чрезмерную демонстрацию жестокости и «обнажёнки», а также за исторические ляпы и за образы Красной Армии и Сталина, какими они показаны в фильме.
 Ещё до своей премьеры на Каннском фестивале фильм был удостоен критики французских СМИ. Газета Liberation назвала включение ленты в программу «загадочным», а Le Monde — «гимном сталинизму».

 Кинокритик Кирилл Разлогов:

 Журналист и критик Ксения Ларина:

 Литератор и журналист Дмитрий Быков:

 Сетевой публицист Дмитрий Пучков (Гоблин):  В свою очередь социальный философ В. В. Кафтан в связи с этим отзывом отмечает, что:  А также от себя добавляет: 
 Михаил Трофименков («Ъ»)

 Сергей Линеширов (газета «Смена», СПБ)

 Медиаидеолог Марина Леско предложила трактовать ленту как сказку (газета «Музыкальная правда»)

Другие отзывы 
 После выхода фильм получил большое количество отрицательных оценок:
 Рейтинг КиноПоиска — 3,8 из 10 возможных по результатам 7048 голосов;
 Рейтинг IMDb — 4.0 из 10 возможных по результатам 1619 голосов;
 Согласно агрегатору рецензий Критиканство.ру, из 32 рецензий в российской прессе фильм получил только 4 положительных. В голосовании пользователей сайта фильм занимает первое место в рейтинге «Нелюбимых».
 Мнение ветеранов войны, приглашённых на премьеру фильма, было отрицательным: «Пытка», «Плевок нам в лицо», «Так снимать нельзя».
 Фрагмент с раздавленной немецкими танками ротой отдельного курсантского полка Московского пехотного училища называли искажением истории и возможным — плагиатом повести Константина Воробьёва «Убиты под Москвой» (в титрах фильма источник заимствования не указан) о трагической судьбе 10-й роты ОКП, экранизированной киностудией им. А. Довженко в 1990 году в фильме «Это мы, Господи!».

Скандалы 
 Ещё до выхода фильма в рунете появилось множество «фотожаб» на афишу фильма, в которых высмеивались пафос и культ личности Михалкова. Главным образом, блогерам не понравились слова в постере «великое кино». Некоторые издания распространили слух о том, что Никита Михалков пообещал подать в суд на блогеров. Впрочем, 14 апреля 2010 года сам Михалков эти слухи опроверг.
 В некоторых городах России имели место случаи организации принудительных показов фильма школьникам за их деньги. Этим вопросом даже заинтересовалась прокуратура, которая инициировала проверку фактов принудительных просмотров. Фильмы с демонстрацией сцен жестокости запрещены для просмотра лицам до 16 лет.
 Депутат-коммунист Николай Рябов обратился 19 мая 2010 года с протокольным поручением в думский Комитет по культуре в связи с возможной растратой государственных средств, потраченных на проект «Утомлённые солнцем-2: Предстояние». Однако сам Михалков заявил, что «слова народных избранников его не волнуют». 21 мая 2010 года Государственная Дума РФ отказалась направлять в Министерство культуры запрос о том, сколько бюджетных средств было затрачено на создание фильма.

Ответы на критику 

Никита Михалков прокомментировал некоторые обвинения в адрес его фильма.

По поводу недовольства ветеранов:
Что касается ветеранов, которых я очень уважаю, то они своё кино уже получили за 65 лет, прошедших после Победы. Это прекрасные, великие фильмы, но там нет всей правды о войне, о многом нельзя было раньше говорить.

По поводу сталинизма:
Это картина не за Сталина, не против Сталина, это картина о любви. Она о любви отца и дочери на фоне войны и сталинизма и всего остального.

По поводу провала в прокате:
Критики должны быть счастливы, ведь это значит, что впервые в России за большие деньги было снято артхаусное, сугубо авторское кино, которое по определению не способно дать больших сборов.

Он также заподозрил своих оппонентов в заранее спланированной кампании по очернению своего фильма:

Когда начинают картину, как говорится, «мочить» за 8 месяцев до её выхода, сразу здесь виден заказ. Это абсолютная кампания, продуманная.

Награды 
 Фильм был выдвинут от России на «Золотую пальмовая ветвь» в программе 63-го Каннского кинофестиваля (2010)
 Приз «За духовность в культуре» кинофестиваля «Виват, кино России!» (2010 г.)
 Приз зрительских симпатий кинофестиваля «Балтийские дебюты» (2010 г.)
 Премия «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана (2011) — Евгению Миронову

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страница фильма на сайте студии «ТриТэ»
 Фотогалерея кадров со съёмок
 Михаил Трофименков. О кино с Михаилом Трофименковым: Грязные воспоминания о великой войне // «Фонтанка.ру», 18.04.2010

Фильмы Никиты Михалкова
Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Военные фильмы России
Военные фильмы Германии
Военные фильмы Франции
Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы студии «ТРИТЭ»
Телесериалы студии «ТРИТЭ»
Фильмы «Централ Партнершип»
Фильмы студии «Мосфильм»
Фантасмагории
Фильмы-сиквелы
Фильмы о ГУЛАГе
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о штрафных воинских подразделениях
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы России 2010 года
Фильмы:Персонаж:Клим Ворошилов
Фильмы:Персонаж:Семён Будённый
Фильмы:Персонаж:Лаврентий Берия
Кинофильмы, имеющие телеверсии